Smedmark är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Gunnar Smedmark (1907–1996), svensk militär
 Oscar Smedmark (1842–1914), svensk militär
 Rolf Smedmark (1886–1951), svensk friidrottare

Svenska efternamn